Русселе — фамилия.

Известные носители:
 Русселе, Александр (род. 1977) — французский лыжник.
 Русселе, Луи (1845—1929) — французский путешественник и географ.
 Русселе, Жиль (1610—1686) — французский гравёр.